Daniel Beckher ist der Name folgender Personen:

* Daniel Beckher der Ältere (1594–1655), deutscher Mediziner
 Daniel Beckher der Jüngere (1627–1670), deutscher Mediziner
 Daniel Christoph Beckher (1658–1691), deutscher Mediziner